Miejscowości w USA:
 Nortonville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Nortonville – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins